Une bécane est une bicyclette dans le jargon des cyclistes et cyclotouristes.
 C’est aussi une motocyclette en langage populaire, surtout chez les motards.
 Cela peut désigner également toute machine, de préférence perfectionnée, notamment un ordinateur ou une calculatrice.